Рош-сюр-Ліно́тт-е-Сора́н-ле-Кордьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 30 км на північний схід від Безансона, 17 км на південь від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Рош-сюр-Лінотт-е-Соран-ле-Кордьє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рош-сюр-Лінотт-е-Соран-ле-Кордьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона